Osoby
 Preda Mihăilescu
 Cristian (Dan) Preda
 Marin Preda
 Ştefan (Gabriel) Preda